Wikiseek était un moteur de recherche qui n’indexait que les pages Wikipédia et les pages dont les liens figurent sur Wikipédia. Il a été développé par la startup américaine Searchme.

Lancé en 2007, le site s'arrêta fin 2008.

Ce logiciel a reçu le support de la Wikimedia Foundation puis fut hébergé par la société Wikia mais n'a pas de rapport avec le projet de moteur de recherche Wikiasari plus tard renommé Wikia Search.

Voir aussi 
 Wikiwix
 :en:SearchMe

Moteur de recherche (service)
Site web français